XVIII чемпионат мира по художественной гимнастике  состоялся в Париже, Франция, с 6 по 9 октября 1994 года. Индивидуальная программа включала соревнования в многоборье, а также в отдельных видах упражнений — с обручем, мячом, булавами и лентой. Групповые соревнования проходили с шестью скакалками и четырьмя обручами/двумя парами булав (многоборье и финалы в отдельных видах).

Финалы в индивидуальном первенстве

Многоборье

Обруч

Мяч

Булавы

Лента

Финалы в групповом первенстве

Многоборье

6 скакалок

4 обруча + 2 пары булав

Примечания

Ссылки 
 FIG — Международная федерация гимнастики

Чемпионаты мира по художественной гимнастике
Международные спортивные соревнования в Париже
Спорт во Франции в 1994 году
Октябрь 1994 года